Il doppio del torneo di tennis Croatian Bol Ladies Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrici Mercedes Paz e Rene Simpson che hanno battuto in finale 7–5, 6–2 Laura Golarsa e Irina Spîrlea.

Teste di serie
 Laura Golarsa /  Irina Spîrlea (finale)
 Mercedes Paz /  Rene Simpson (campionesse)
 Sandra Cecchini /  Isabelle Demongeot (quarti di finale)
 Nanne Dahlman /  Laura Garrone (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 1995